

Новоніколаєвське сільське поселення — сільське поселення, Асінівський район, Томська область
 Новоніколаєвське сільське поселення — сільське поселення, Калінінський район, Краснодарський край